Roy of the Rovers, originele titel van de Britse stripreeks, Rob van de Rovers
Roy of the Rovers (stripblad), een Brits stripblad
Roy of the Rovers (computerspel), een computerspel uit 1988